Marosi László (1920) atléta, rövidtávfutó, középtávfutó
 Marosi László (1936?–2017) író, képregénykiadó (Bucó, Szetti, Tacsi)
 Marosi László (1939) labdarúgó (Bp. Honvéd)
 Marosi László (1960) fúvóskarmester
 Marosi László (1962) kézilabdázó